Leili steht für:

 Leili, aufklappbare Tanzpuppe, siehe Layli (lurische Puppe)
 Hans-Martin Leili (* 1952), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Laili